Vize steht für:

 Stellvertreter (von lat. vice: ‚an Stelle‘)
 Vize oder Vizemeister, im Sport umgangssprachlich den Zweitplatzierten einer Meisterschaft, siehe Meisterschaft (Sport)
 Vize (Türkei), Stadt in der türkischen Provinz Kırklareli in Ostthrakien 
 Vize (Musikprojekt), ein deutsches Musikprojekt

Siehe auch:
 Vice (Begriffsklärung)
 Vizekanzler (Begriffsklärung)
 Vietze